Hippo (filosoof), een (pythagoreïsche) natuurfilosoof uit de oudheid
 Hippo (mythologie), een oceanide in de Griekse mythologie
 nijlpaard (Hippopotamus amphibius)
 Hippo Regius (Koninklijk Hippo), de naam van de stad Annaba in Algerije onder de Romeinen

Zie ook 
 Augustinus van Hippo